На территории Польского генерал-губернаторства, образованного во время оккупации Польши войсками нацистской Германии, в период с 1940 по 1944 гг. было проведено пять шахматных турниров. В этих соревнованиях участвовали сильнейшие немецкие шахматисты. Также в двух турнирах участвовал действующий чемпион мира А. А. Алехин. Помимо перечисленных, в турнирах принимали участие австрийские шахматисты (с 1938 г. Австрия была оккупирована Германией), а также поляки.

Турниры имели статус чемпионата Польского генерал-губернаторства.

Турниры были организованы по инициативе генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка, который был известным любителем шахмат. Также Франк объявил о том, что собирается организовать шахматную школу под руководством Алехина и Боголюбова (проект не был реализован).

Турнирные таблицы

Краков — Крыница — Варшава, 1940 
Турнир проходил с 3 по 17 ноября 1940 г. Основную борьбу за победу вели Боголюбов, Рихтер и неожиданно вмешавшийся в гонку Колер. В итоге Боголюбов и Колер разделили 1—2 места, а Рихтер отстал от них на пол-очка.

 Партии турнира  на сайте 365Chess

Краков — Варшава, 1941 
Турнир проходил с 5 по 19 октября 1941 г. Острую конкуренцию Алехину составил П. Шмидт. Даже поражение в личной встрече не помешало Шмидту разделить с чемпионом мира 1—2 места. В этой партии Алехин осуществил интересную позиционную жертву ферзя и в острой борьбе переиграл противника. Однако затем чемпион мира в сильном цейтноте упустил возможность объявить мат в 2 хода. После этого партия должна была закончиться ничьей, но Шмидт в свою очередь не заметил, что может устроить вечное преследование ладьи, и проиграл.

Боголюбов, проигравший обоим конкурентам, остался третьим. Впервые на международной арене заявил о себе К. Юнге.

 Партии турнира  на сайте 365Chess

Варшава — Люблин — Краков, 1942 
Турнир проходил с 11 по 24 октября 1942 г. На этот раз Боголюбову удалось победить Алехина, однако неудачная игра с аутсайдерами турнира не позволила ему подняться выше 3-го места. Исход борьбы за 1-е место во многом определила личная встреча чемпиона мира и восходящей звезды немецких шахмат К. Юнге. Алехин одержал уверенную победу.

 Партии турнира  на сайте 365Chess

Крыница, 1943 
На этот раз соревнование было проведено в одном городе. Турнир проходил с 25 ноября по 5 декабря 1943 г. Состав участников был значительно слабее предшествующих турниров. Несмотря на это, Боголюбов, являвшийся главным фаворитом соревнования, пропустил вперед уверенно игравшего Локвенца.

Радом, 1944 
Турнир проходил в феврале 1944 г. Последний турнир Генерал-губернаторства, по сравнению с предыдущими, не собрал сильного состава участников. В борьбе за 1-е место Боголюбов обогнал Богатырчука, который сделал на одну ничью больше. Конкуренцию им смог составить только Рёпшторфф. Остальные участники заметно отстали.

Примечания 

Шахматные турниры
Генерал-губернаторство Польша